Gracilisuchus (que significa "crocodilo gracioso") é um gênero extinto de pequenos Pseudosuchia (um grupo que inclui os ancestrais dos crocodilos) do Triássico Médio. Seus fósseis foram descobertos na década de 1970 na Formação Chañares, província La Rioja, Argentina. Ele tinha 30 cm de comprimento.

Classificação 

O Gracilisuchus é colocado no clado Suchia, próximo de ancestrais de crocodilomorfos (sendo este último derivado do clado Loricata). Gracilisuchus era visto como um dinossauro, mas esta hipótese já foi rejeitada. Muitas características nos membros posteriores de Gracilisuchus também são encontradas em um grupo de crocodilomorfos primitivos chamado Sphenosuchia. Sphenosuchia são geralmente considerados uma cadeia parafilética de crocodilomorfos sucessivamente primitivas, mas as características que eles compartilham em comum com Gracilisuchus sugerem que Sphenosuchia e Gracilisuchus podem formar um grupo monofilético, ou clado válido, de crocodilomorfos. Um artigo recente coloca o gênero na nova família Gracilisuchidae, juntamente com os gêneros Turfanosuchus e Yonghesuchus perto da base do Suchia.

Filogenia 
O cladograma abaixo mostra a posição filogenética do Gracilisuchus, baseado em Butler et al., (2014):

Archosauria
Répteis pré-históricos
Espécies fósseis descritas em 1972